Flines-lès-Mortagne, Noorderdepartement
 Flines-lez-Raches, Noorderdepartement